Wetter (Ruhr), een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Wetter (Hessen), een stad in de Duitse deelstaat Hessen
 Wetter (rivier), een rivier in de Duitse deelstaat Hessen

Personen met de achternaam Wetter 
 Ernst Wetter, een Zwitserse politicus
 Friedrich Wetter, een aartsbisschop